То́мас А́ндерсон ():
  (1819—1874) — шотландский химик.
 Андерсон, Томас (1832—1870) — шотландский ботаник.
 Андерсон, Томас Джеймс (1939—2010) — австралийский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1972.
 Андерсон, Томас Дэвид (1853—1932) — шотландский священник и астроном-любитель.
  (1836—1917) — американский военный, генерал времён Испано-американской и Филиппино-американской войн.
 Том Андерсон — персонаж мультсериала «Бивис и Баттхед» и мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Америку».